Тох — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Тох, Максимилиан (1864—1946) — американский химик.
 Тох, Эрнст (1887—1964) — американский композитор австрийского происхождения.

Топоним 
 Тоъ — армянское название села Туг в Ходжавендском районе Азербайджана.
 Тох — село в Тляратинском районе Дагестана, Россия.

См. также 
 Ток